ODT steht für:
 OpenDocument-Text, ein Dateiaustauschformat
 Otago Daily Times, eine neuseeländische Zeitung

odt steht für:
 Altniederländisch (ISO-639-3-Code)

ODT